Albert White (1890-1965) – brytyjski kolarz
 Albert White (1895-1982) – amerykański skoczek do wody